Espina santa puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lycium europaeum.
 El nombre común de la planta Lycium intricatum.